Витра́к ():
 Персоналии
 Витрак, Роже (1899—1952) — французский драматург и поэт, сюрреалист.

 Топонимы
 Витрак — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь.
 Витрак — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.
 Витрак — коммуна во Франции, в департаменте Пюи-де-Дом.
 Витрак-ан-Вьяден — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Витрак-Сен-Венсан — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Витрак-сюр-Монтан — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.